Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a holland Ids Postma nyerte meg. A Magyarországot képviselő Baló Zsolt a 42. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források 

F01000